Пунтаренас (, від punta arenas — «піщаний мис»)

 Пунтаренас — місто в Коста-Риці, столиця провінції Пунтаренас
 Пунтаренас — провінція Коста-Рики
 Пунтаренас — кантон провінції Пунтаренас
 Пунтаренас — футбольний клуб міста Пентаренас
 Пунта-Аренас — місто в Чилі